São Vicente puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 São Vicente, municipio del estado de Rio Grande do Norte;
 São Vicente, municipio del estado de São Paulo.
 São Vicente Ferrer, municipio del estado de Pernambuco.
 São Vicente Ferrer, municipio del estado de Maranhão.
 São Vicente de Minas, municipio del estado de Minas Gerais.
 São Vicente do Sul, municipio del estado de Rio Grande do Sul.

en Cabo Verde 
 São Vicente, isla.
 São Vicente, municipio de la isla homónima.

en Portugal 
 São Vicente, municipio de Madeira.
 São Vicente, freguesia de Abrantes.

Variante 
 São Vicente Ferrer, .

Enlaces externos